CCDC85A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 553 амінокислот, а молекулярна маса — 59 976.

Задіяний у такому біологічному процесі, як метилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки